19-й всероссийский чемпионат по тяжёлой атлетике прошёл 27 — 29 декабря 1914 года в Петрограде в зале гимнастическо-фехтовальной школы. В соревнованиях приняли участие 28 спортсменов из 9 городов. Атлеты были разбиты на пять весовых категорий. Участники соревновались в пяти дисциплинах.

Результаты

Примечания

Литература 
 

Соревнования по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге
Чемпионаты Российской империи по тяжёлой атлетике
Спорт в России в 1914 году
Декабрь 1914 года
1914 год в Санкт-Петербурге